Il singolare  dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Juan Mónaco era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in semifinale da John Isner, il quale ha poi vinto il torneo battendo in finale Nicolás Almagro per 6-3, 7-5.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Nicolás Almagro (finale)
 Tommy Haas (secondo turno)
 Juan Mónaco (semifinali)
 Sam Querrey (ritiro)

 John Isner (campione)
 Fernando Verdasco (secondo turno)
 Paolo Lorenzi (quarti di finale)
 Michael Russell (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2013
ATP World Tour 2013